CPG est un sigle qui peut signifier :
 certificat de placement garanti, un investissement canadien offrant un taux de rendement garanti sur une période de temps déterminée ;
 chromatographie en phase gazeuse, une technique d'analyse en chimie ;
  ;
 Clavis Patrum Græcorum, un index des œuvres des Pères de l'Église grecque ;
 Compagnie des phosphates de Gafsa, une entreprise minière tunisienne ;
  ;
 CPg, un groupe de punk rock underground hongrois ;
 Dinucléotide CpG, parfois appelé site CpG en référence à l'anglais CpG site, un segment d'ADN de deux nucléotides dont la séquence de bases nucléiques est CG. 

CPG est un code qui peut faire référence à :
 , en Argentine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports